Moderus Beta – tramwaj powstały w wyniku modernizacji wagonów Düwag N8C i M8C dla ZKM Gdańsk i Tramwajów Elbląskich
 Moderus Beta – tramwaj zbudowany od podstaw na zamówienie MPK Poznań, Tramwajów Szczecińskich, Tramwajów Śląskich, MPK Wrocław, Tramwajów Elbląskich i MZK Grudziądz